Ipu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ipu (kommun), Ceará, 
 Ipu (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar